Бордолано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 589 человек (2008 г.), плотность населения составляет 71 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 26020. Телефонный код — 0372.

В коммуне имеется приходской храм , освящённый в честь святого апостола Иакова Старшего.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunebordolano.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/